Асмером — эритрейская фамилия.

Известные носители 
 Асмером, Болота — американский бегун на длинные дистанции.
 Асмером, Яред (род. 1980) — эритрейский бегун на длинные дистанции.